Легошин, Владимир Григорьевич (1904—1954) — советский кинорежиссёр, актёр, художник.
 Легошин, Владимир Константинович (1940—2021) — его племянник, российский архитектор.
 Легошин, Владимир Данатович (род. 1962) — российский спасатель, Герой Российской Федерации.